Legen (mitološki grad), Legen-grad, drevni čudesni grad iz hrvatske narodne pjesme i predaje
Legen (glazbeni sastav)
Mikloš Legen, slovenski luteranski učitelj i kantor
Legen (Slovenj Gradec, Slovenija)